Le mot scoop serait d'origine anglo-américaine, référencé dès 1884.

Journalisme et médias 
Un scoop désigne une information, un reportage ou une photographie unique et sensationnelle susceptible d'augmenter les ventes obtenu le premier en exclusivité vis-à-vis de la concurrence.

Cinéma 
 Scoop (Switching Channels), est un film américain réalisé par Ted Kotcheff en 1988 ;
 Scoop est un film malaisien réalisé par Aziz M. Osman en 1996 ;
 Scoop est un film américano-britannique réalisé par Woody Allen en 2006.

Télévision

Téléfilm 
 Scoop est un téléfilm britannique réalisé par Graeme MacDonald en 1963
 Scoop est un téléfilm britannique réalisé par Gavin Millar en 1987.

Série télévisée 
 Scoop est une série télévisée italienne réalisé par José María Sánchez en 1991 ;
 Scoop est une série télévisée canadienne (québécoise) créée en 1992.

Autres 
 Scoop, roman de Evelyn Waugh paru en 1938
 Scoop, album de Pete Townshend sorti en 1983
 Radio Scoop, radio régionale française
 Scoop, site web d'actualité néo-zélandais

Voir aussi 
 Scoops, magazine hebdomadaire britannique de science-fiction publié en 1934.
 SCOP (Société coopérative et participative).

Homonymie de titre